papierindustrie, de industrie die zich bezighoudt met de productie van papier en karton
Papierfabriek (Boxtel), een papierfabriek te Boxtel die in verschillende hoedanigheden heeft bestaan van 1802-1875
N.V. Papierfabriek Maasmond, een fabriek in Hank die in 1873 werd opgericht en in 1945 door oorlogsgeweld werd verwoest
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek, een fabriek in Maastricht die in 1850 is opgericht.